Dieren
 Wolfs meerkat, meerkat die leeft in Centraal-Afrika

Fictief figuur
 Floris Wolfs, personage in de Nederlandse televisieserie Flikken Maastricht

Personen met de achternaam Wolfs
 Antoon Wolfs, Belgisch syndicalist en politicus
 Hubert Wolfs, Belgisch kunstschilder
 Jacques 'Sja(a)kie' Wolfs, Nederlands materiaalman van de Amsterdamse voetbalclub Ajax
 Jef Wolfs, Nederlands politicus
 Julien Wolfs, Belgisch klavecimbelspeler
 Noémie Wolfs, Belgisch zangeres
 Odile Wolfs, Nederlands politica
 Pjotr Wolfs, Belgisch acteur, zanger en regisseur

Zie ook 
 Wolf (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam